Seidenschal steht für:
 ein Schal aus Seide
 ehemaliger Tarnname für Einrichtungen auf dem Flugplatz Unterschlauersbach